Silvia Ocougne é violonista, compositora e performer nos campos da música contemporânea, experimental e brasileira, nascida em São Paulo-SP.

É formada em composição pela Universidade de São Paulo. Em 1984 recebeu uma bolsa de estudos do CAPES - MEC para estudar "Third Stream" no New England Conservatory em Boston, USA, onde em 1986 obteve o mestrado com honra e distinção em performance.

Desde 1987 mora em Berlim-Ale, tendo trabalhado em colaboração com diversos compositores/intérpretes internacionais. Desde 1999 faz parte do grupo "Armchair Traveller".

Composições para instrumentos solo e musica de câmara, além de inúmeros trabalhos interdisciplinares.  .

Discografia
1990 - Dhvani, com Carlo Domeniconi.
1992 - Geduldig und Thiman, com "The Orchestra of Excited Strings"
1993 - Ping Pong Antropology, com o Gruppe XIIIth Tribe , Berlim,
1995 - Water Music, com Carlo Domeniconi (Classic Berlin , Kreuzberg Records)
1996 - Animal magnetism, com "The Orchestra of Excited Strings" (Tzadek)
1997 - Música Brasileira De(s)composta , com Chico Mello, Berlim, (Wandelweiser)
2000 - Les perfummes de femmes, com Chantal Dumas, Berlim, Canada, (Ohm - Avatar)
2001 - Violão de dois, com Chico Mello, Berlim (Oakmus)
2001 - The Perfect Record for the Armchair Traveller, Berlim
2003 - A Classic Guide To No Man´s Land , sample CD, XIIIth Tribe and Armchair Traveller, Berlim
2010 - Schöne Aussicht, Armchair Traveller (Staubgold)

Músicos do estado de São Paulo
Compositores clássicos
Violonistas do estado de São Paulo
Naturais da cidade de São Paulo